Гордана Бобан (Ливно, СФРЈ, 13. септембар 1967) је босанскохерцеговачка телевизијска и филмска глумица.

Филмографија 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1980.-те
|-
| 1988. || Ванбрачна путовања || 
|-
| 1988. || Забавни уторак || 
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1990.-те
|-
| 1990. || Отвори прозор || 
|-
| 1994. || Руско примирје || 
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2000.-те
|-
| 2000. || Млијечни пут || Сена Хрле
|-
| 2003. || Фусе || преводитељица
|-
| 2003. || Гори ватра || преводилац
|-
| 2006. || Нафака || Сахбеј
|-
| 2007-2009. || Луд, збуњен, нормалан || Ивана
|-
| 2009. || Кењац || Даница
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2010.-те
|-
| 2013. || Мама || мама
|-
| 2013. || Моја! Моја! Моја мала соба! || 
|-
| 2017. || Secrets from the Past || 
|-
| 2018. || Нестајање || 
|-
| 2018. || Хладни новембар || Бранка
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1967.
Ливњаци
Југословенски глумци
Босанскохерцеговачке глумице